Барґаза́ або Барґада́ - район (кумарка) Каталонії. Столиця району - м. Берґа (). Входить до Провінції Барселона, за новим адміністративно-територіальним поділом Каталонії входитиме до баґірії Центральна Каталонія.

Фото

Муніципалітети 

 Абія () - населення 2.108 осіб; 
 Бага () - населення 2.248 осіб; 
 Бальсебра () - населення 269 осіб; 
 Берґа () - населення 16.596 осіб; 
 Бібе-і-Сарратеш () - населення 192 особи; 
 Білаза () - населення 519 осіб; 
 Бурраза () - населення 571 особа; 
 Ґозул () - населення 223 особи; 
 Ґуардіола-да-Барґаза () - населення 948 осіб; 
 Жирунеля () - населення 4.844 особи; 
 Жискларень () - населення 34 особи; 
 Капулат () - населення 81 особа; 
 Касеррас () - населення 1.599 осіб; 
 Касталя-дал-Ріу () - населення 143 особи; 
 Касталя-да-н'Уг () - населення 221 особа; 
 Кастель-да-л'Арень () - населення 76 осіб; 
 Ла-Кор () - населення 61 особа; 
 Ла-Ноу-да-Барґаза () - населення 149 осіб; 
 Ла-Побла-да-Лільєт () - населення 1.322 особи; 
 л'Аспуньйола () - населення 260 осіб; 
 Монкла () - населення 119 осіб; 
 Муммажо () - населення 478 осіб; 
 Пуч-реч () - населення 4.238 осіб; 
 Сагас () - населення 135 осіб; 
 Салдас () - населення 336 осіб; 
 Сан-Жаума-да-Фрунтанья () - населення 30 осіб; 
 Санта-Марія-да-Марлес () - населення 151 особа; 
 Сан-Жулія-да-Сарданьола () - населення 255 осіб; 
 Серкс () - населення 1.331 особа; 
 Улбан () - населення 893 особи; 
 Фігулс () - населення 49 осіб.

Посилання 

 Інтернет-сайт ради району  
 Дані Жанаралітату Каталонії 
 Дані Інституту статистики Каталонії 
 Noticies Bergueda 
 Centre Informàtic del Bergueda - Web corporativa del Centre Informàtic del Berguedà situat a Berga 
 Bergueda Actual - Diari digital de Noticies del Berguedà